Фанни Орта (, родилась 22 января 1986 года в Перпиньяне) — французская регбистка, защитница клуба «», капитан женской сборной Франции по регби-7.

Биография 
По образованию медик. Выступает за женский клуб «Перпиньян» (женская секция команды «Перпиньян») из одноимённого города. В сборной Франции по регби дебютировала на Кубке мира 2006 года, выступала также на Кубке мира 2010 года. В составе сборной по регби-7 играла на Кубке мира 2009 года в Дубае, Кубке мира 2013 года в Москве, в 2014 году на этапе Мировой серии в Китае стала капитаном сборной. Капитан сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (6-е место)

С апреля 2018 года входит в организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

В 2021 году стала серебряным призёром летних Олимпийских игр в Токио.

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги» (8 сентября 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Регбистки Франции
Чемпионы Европы по регби-7
Игроки женской сборной Франции по регби
Игроки женской сборной Франции по регби-7
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки РК «Перпиньян»